ПФК Локомотив (София) през сезоните
Футболни отбори през сезон 2010/11